Nankeng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nankeng (köping), Jiangxi, 
 Nankeng (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi),  

Robotskapade Kinaförgreningar